Łazar Iljicz Thumas (ros. Лазарь Ильич Тумас, ur. 1855 lub 1857, zm. 1895) – rosyjski lekarz, profesor patologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył Akademię Medyko-Chirurgiczną w Sankt Petersburgu. Od 1881 asystent, a potem docent prywatny w klinice Botkina. W 1886 powołany na katedrę farmakologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybrane prace

 О влиянии высокой температуры и потении на выделение лекарства. Врач 14, 1880
 Ueber die Bedeutung der Bewegung für das Leben der niederen Organismen. St. Petersb. med. Wchnschr. 6, ss. 149-152, 1881
 О бромистом хинине. СПб., 1883
 Материалы для фармакологии гидробромистого хинина (chinini hydrobromati): Дис. на степ. д-ра мед. Л. Тумаса, орд. Терапевт. клиники проф. С.П. Боткина. Санкт-Петербург: тип. А.М. Котомина и К°, 1883
 О колебаниях в числе форменных элементов крови и количества гемоглобина в течении некоторых инфекционных болезней. Санкт-Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 1885
 О влиянии солянокислого кокаина на психомоторные центры. Санкт-Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, ценз. 1885
 О рвотном центре. Санкт-Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 1887
 Du temps nécessaire pour remplir de sang un membre anémié; de la vitesse relative du sang, 1890
 Ueber das Brechcentrum und über die Wirkung einiger pharmakologischer Mittel auf dasselbe. 1891

Przypisy

Bibliografia
 Тумас Лазарь Ильич

Wykładowcy Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Rosyjscy patolodzy
Zmarli w 1895
Urodzeni w 1857
Absolwenci Wojskowej Akademii Medycznej im. S.M. Kirowa